Echaurren peut faire référence :

Patronymie
 Federico Errázuriz Echaurren (1850-1901), est un homme d'État chilien, président du Chili.
 Francisco Echaurren (1824-1909) est un homme politique chilien.
 Pablo Echaurren (1951- ) est un peintre, auteur de bande dessinée et écrivain italien.